Richie Cunningham (* 25. August 1973) ist ein ehemaliger australischer Triathlet.

Werdegang 
2006 und erneut 2008 wurde er in Florida Dritter bei den Ironman 70.3 World Championship (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen). Im November 2010 wurde er in Florida Fünfter bei den Ironman 70.3 World Championship.

Im August 2014 wurde er bei seinem ersten Ironman-Start Zweiter bei der Erstaustragung des Ironman Boulder (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen). Seit 2016 tritt er nicht mehr international in Erscheinung.

Richie Cunningham lebt mit seiner Frau  in den Vereinigten Staaten in Boulder.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks

Einzelnachweise 

Triathlet (Australien)
Australier
Geboren 1973
Mann